Seligenthal kann stehen für:

Orte:
 Seligenthal (Floh-Seligenthal), Ortsteil der Einheitsgemeinde Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Seligenthal (Sieg), Stadtteil von Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

eine historische Verwaltungseinheit:
 Kanton Seligenthal, im Distrikt Eschwege des Departements der Werra im napoleonischen Königreich Westphalen

Bauwerke:

 Gymnasium Seligenthal, privates Gymnasium in der kreisfreien Stadt Landshut, Niederbayern

Siehe auch:
 Seligental